(9360) 1992 EV13 kisbolygó a Naprendszer kisbolygóövében
 (18309) 1981 EV13 kisbolygó a Naprendszer kisbolygóövében
 EuroVelo 13: Iron Curtain Trail (röviden EV13) nemzetközi kerékpárút